Бёрн Хью Винчестер Горман (; род. 1 сентября 1974, Голливуд, штат Калифорния, США) — британский актёр и музыкант амeриканского происхождения. Более всего известен по ролям доктора Оуэна Харпера в сериале «Торчвуд», Адама в сериале «Вечность» и Уильяма Гаппи в мини-сериале «Холодный дом».

Биография 
Берн Горман родился в Голливуде, штате Калифорния, где в то время проживала его семья. Отец Берна, Хью Горман, на тот момент работал профессором лингвистики в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса. Родители Берна были англичанами, поэтому в возрасте 7 лет Берн вместе с семьей переехал жить в Англию, в Лондон. Будущий актёр проходил обучение в Театральной Школе Манчестерского Университета. В 2004 году женился на Саре Бирд, в 2017 супруги развелись. Имеет троих детей, две девочки и мальчика. Также у Гормана есть три старших сестры. Помимо кино и телевидения актёр плодотворно работал в театре, в таких постановках как: «Ladybird», «Flush», «The Green Man» и «Gong Donkeys» и многих других, что позволило журналисту ежедневной газеты «The Guardian» Майклу Биллингтону назвать Гормана «одним из лучших молодых актеров Британии».

Фильмография

Ссылки